Теракты в Шри-Ланке 21 и 22 апреля 2019 года — террористические акты, состоящие из серии девяти взрывов в трёх католических церквях и четырёх отелях в нескольких городах Шри-Ланки, включая деловую столицу Коломбо. В результате терактов погибли по меньшей мере 253 человека и около 500 получили ранения. В церквях взрывы произошли во время пасхальной мессы в Негомбо, Баттикалоа и Коломбо, в то время среди подвергшихся атакам отелей были Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо. Девятый взрыв произошёл на следующий день. По крайней мере два взрыва были осуществлены террористами-смертниками. Были задержаны 40 террористов, которые предположительно связаны с мусульманской организацией National Thowheeth Jama’ath и «Исламским государством». Позже, последнее взяло на себя ответственность за атаки.

Эти теракты стали первыми в Шри-Ланке, со времён гражданской войны.

Фон 

70 % населения Шри-Ланки — буддисты, а 9,7 % шри-ланкийцев — мусульмане. Около 7,4 % населения страны являются христианами, из которых 82 % — католики. Они были обращены в католичество португальцами. Шри-ланкийские тамильские католики приписывают своё религиозное наследие святому Франциску Ксавьеру, а также португальским миссионерам. Оставшиеся христиане равномерно разделены между англиканской церковью Цейлона и другими протестантскими конфессиями.

Пасхальное воскресенье — один из самых святых дней христианства; посещаемость церкви в Шри-Ланке очень высока в этот день.

«New York Times» и AFP сообщили о том, что начальник полиции предупредил чиновников службы безопасности за десять дней до нападения об угрозе для крупных церквей со стороны радикальной исламистской группировки «Национальный Таухид Джамаат». Однако никакой информации об этом не было передано высокопоставленным политикам страны. Министр Харин Фернандо затем выложил в Твиттере изображения внутренней памятки и отчёт полицейской разведки о террористической атаке, спланированной лидером Национального Тоаит Джамаат Мохаммедом Захраном.

Атаки 
Христиане в Шри-Ланке праздновали пасхальное воскресное богослужение, когда в церквях и отелях по всей стране произошли взрывы. Считается, что по крайней мере два взрыва были осуществлены террористами-смертниками. Среди погибших числится 35 иностранцев, в том числе американские, британские и голландские граждане.

Баттикалоа 
В церкви Сиона в Баттикалоа также был устроен взрыв. Сотрудник больницы в Баттикалоа рассказал, что после этого взрыва к ним поступило более 300 человек с травмами. Шри-ланкийские СМИ сообщили, что по меньшей мере 40 человек погибли в Коломбо, 93 человека в Негомбо и 27 убиты в Баттикалоа. По сообщениям одного из полицейских, девять убитых были иностранными туристами.

Дехивала 
Зал приёмов возле Зоологического сада в Дехивале также был взорван, на месте происшествия были зарегистрированы две жертвы.

Дематагода 
О взрыве в Дематагоде поступили сообщения из жилого комплекса на улице Махавила Удяна.

Погибшие

Реакция 
Дом архиепископа в Коломбо объявил, что все запланированные на вечер католические пасхальные богослужения были отменены.

См. также 
 Антимусульманские погромы в Шри-Ланке (2014)
 Христианство в Шри-Ланке

Примечания

Ссылки 

 Timeline of events, Roar Media
 Timeline of events, The Guardian

Террористические акты, совершённые на Шри-Ланке
Террористические акты 2019 года
Террористические акты, совершённые Исламским государством
События 21 апреля
Апрель 2019 года
Массовые убийства на Шри-Ланке
Страницы с непроверенными переводами
Коломбо
Убийства, совершённые в 2019 году
2019 год на Шри-Ланке
Нападения на места поклонений
Преступления на почве ненависти